Bue har flere betydninger:

 Cirkelbue – et udsnit af en cirkel
 Bue (figur) – er en figur, som har en lighed med en cirkelbue
 Bue (musik) – bruges til at spille på strygeinstrumenter med. Den er lavet af træ, og spændt op med hestehår
 Bue (bygningsdel) – er en bygningsdel, som danner et cirkeludsnit eller et udsnit af en anden bue
 Bue (våben) – et håndvåben, som bruges til at skyde pile med
 Bueskydning – en sportsgren hvor man skyder med bue og pil
 Langbue – som spændes med langefinger og pegefinger
 Armbrøst – en bue med en mekanisk anordning, der kan udløses ved tryk på en aftrækker
 Bue – et drengenavn af samme betydning som Bo
 Claus Bue – en dansk skuespiller
 Papa Bue, dansk jazzmusiker
 Papa Bues Viking Jazzband – Papa bues jazz band grundlagt i 1956

Se også
 Arcus aortae – aortas (hovedpulsårens) bue
 Bueminut – 1/60-del af en grad
 Buesekund – 1/3600-del af en grad
 Bindebue – et element i nodeskrift
 Regnbue – et optisk fænomen på himlen